Weidmatt steht für:

 Weidmatt (Bern), ein Quartier in Bern
 Weidmatt (Betreuungseinrichtung), ein heilpädagogisches Kinderhaus der Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL